Suzhou (Anhui), een stadsprefectuur in de Chinese provincie Anhui
Suzhou (Jiangsu), een stad in de Chinese provincie Jiangsu
Suzhou (rivier), een rivier in de Chinese provincie Jiangsu en de stadsprovincie Shanghai
Jiuquan, een stadsprefectuur in de Chineses provincie Gansu, vroeger Suzhou geheten